Суперкубок Бельгии по футболу 2003 () — 25-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2002/03 «Брюгге» и обладатель Кубка Бельгии 2002/03 «Ла-Лувьер». Встреча состоялась 2 августа 2003 года в Брюгге, на стадионе Ян Брейдел.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2003
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Ла-Лувьер»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2003 году
События 2 августа
Август 2003 года
Спортивные соревнования в Брюгге